Kremlin Cup 2015 (kobiety)
 Kremlin Cup 2015 (mężczyźni)